Gleby bezwęglanowe – gleby wytworzone na skałach macierzystych niezawierających węglanów (o zawartości węglanów poniżej 1% w całym profilu).

Bezwęglanowe